Pytlák má více významů:
 Pytláctví – osoba dopouštějící se nelegálního lovu
 Pytlák (opera) – opera Alberta Lortzinga
 Pytlák (Hrubý Jeseník) – hora v Hrubém Jeseníku